Mittitjärn kan syfta på ett antal insjöar.

Sverige

Jämtland 
Mittitjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (4,05 ha)
Mittitjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,

Ångermanland 
Mittitjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun, 
Mittitjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4 ha)
Mittitjärnen (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (3,54 ha)

Västerbotten 
Mittitjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (8,29 ha)
Mittitjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (3,36 ha)
Mittitjärnen (Burträsks socken, Västerbotten vid Bygdeträskliden), sjö i Skellefteå kommun,  (0,6 ha)
Mittitjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Mittitjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,

Norrbotten 
Mittitjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 734989-178931), sjö i Bodens kommun, 
Mittitjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 735542-178062), sjö i Bodens kommun,  (4,8 ha)
Mittitjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 733729-177880), sjö i Luleå kommun,  (5,5 ha)
Mittitjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 728248-174004), sjö i Älvsbyns kommun, 
Mittitjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 728295-173719), sjö i Älvsbyns kommun, 
Mittitjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 728929-172813), sjö i Älvsbyns kommun,  (3,22 ha)
Mittitjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 729023-172018), sjö i Älvsbyns kommun,  (10,3 ha)
Mittitjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 730095-173026), sjö i Älvsbyns kommun, 
Mittitjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 732687-171397), sjö i Älvsbyns kommun,  (4,76 ha)

Lappland 
Mittitjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (9,06 ha)
Mittitjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725745-164475), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,21 ha)
Mittitjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728216-165300), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,74 ha)
Mittitjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729843-166495), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,73 ha)
Mittitjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun, 
Mittitjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (29,3 ha)
Mittitjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn